Валерий Викторович Иванов (род. 14 сентября 1960 года, Иваново, СССР) — российский общественный, государственный и политический деятель, Депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту.

Биография 
В 1978 был призван в ряды Советской армии, демобилизован в 1980 году. В 1986 получил высшее образование в Ивановском государственном университете на историческом факультете. В 2016 году получил второе высшее образование в РАНХиГС (академия госслужбы при Президенте РФ) по программе «Юриспруденция», в 2017 году там же прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». С 1980 года работал референтом, заместителем председателя, с 1988 по 2012 год работал генеральным директором Ивановского бюро международного туризма «Спутник», по совместительству в то же время (1998—2012 г.) работал директором Детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Березовая роща».

С 1991 по 1994 год работал в качестве депутата Ивановского горсовета (Ивановская область, избирательный округ № 7). В 2005 году избрался в депутаты Совета Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (I созыв). В 2011 году участвовал в выборах депутатов Госдумы по спискам партии «Единая», по итогам выборов депутатом не стал. В июле 2012 года получил вакантный мандат депутата от «Единой России» Татьяны Яковлевой, которая досрочно сложила полномочия в связи с назначением в Правительство РФ.

В 2006 году избран председателем Общественной палаты Ивановской области и вплоть до 2012 года возглавлял её. В 2010—2012 годах — председатель ОНК Ивановской области по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

В то же время, 2010—2012 годы, работал членом Президиума Совета Общественной палаты Российской Федерации по взаимодействию с региональными общественными палатами (советами). В 2008 году избран членом Президиума Общественного Совета Центрального Федерального округа, исполнял обязанности в течение 4 лет. В 2012 году был одним из доверенных лиц кандидата в Президенты РФ.

В сентябре 2016 года повторно избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва, член фракции «Единая Россия».

Законотворческая деятельность 
С 2012 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 399 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды и звания 

 Орден дружбы. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2000 г. № 640
 
 Благодарность Президента РФ В. В. Путина за активное участие в избирательной кампании (2012 г.)
 
 Благодарность Правительства РФ. Распоряжение от 22 июня 2016 года N 1285-р
 
 Памятная медаль «Патриот России» Правительства Российской Федерации (2010 г.)
 
 Почётный знак Государственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» (2016 г.)
 
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2014 г.)
 
 Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ (2014 г.)
 
 Почетная грамота Счетной палаты РФ (2016 г.)
 
 Почетное звание «Почетный работник общего образования» (2011 г.)
 
 Почетный знак Минкомспорта РФ «Почетный работник туриндустрии» (2010 г.)
 
 Благодарность Министра финансов РФ (2016 г.)
 
 Почетный знак Губернатора Ивановской области «За заслуги перед Ивановской областью» (2011 г.)
 
 Почетный гражданин Ивановского района Ивановской области (2011 г.)
 
 Орден РПЦ Преподобного Сергия Радонежского III степени (2000 г.)
 
 Медаль РПЦ Святителя Иннокентия «За миссионерские труды» (2000 г.)

Семья 
Женат, отец двоих сыновей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Валерия Иванова

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Политики Ивановской области
Члены «Единой России»